WLE steht für:

 Westfälische Landes-Eisenbahn, Eisenbahnverkehrs- und Eisenbahninfrastrukturunternehmen
 Wiki Loves Earth, internationaler Fotowettbewerb rund um Naturdenkmäler und Naturschutzgebiete

Abkürzung